Styl klasyczny – technika biegu narciarskiego
 Styl klasyczny – styl pływania potocznie zwany żabką
 Klasycyzm